

События 
 Император Чжу Ди направил во Вьетнам большую армию (200 тысяч), которая со стороны Юньнани и со стороны Гуанси вторглась в страну и разбила вьетнамцев. Король Вьетнама и его отец Хо Куи Ли были разбиты, взяты в плен и с немногими вельможами отправлены в столицу Китая. Вьетнам присоединён к Минской империи. Указ Чжу Ди об уничтожении памятников вьетнамской письменности.
 1407—1413 — Династия Поздних Чанов во Вьетнаме.
 1407—1409 — Король Вьетнама Чан Зиан Динь.
 Зиан Динь, младший сын короля Чан Нге Тонга, поднял восстание против китайцев. Наместник округа Данг Тат перебил китайцев в своём округе, присоединился к Зиан Диню и возглавил армию повстанцев.
 Сигизмунд Люксембургский даровал статус свободного королевского города Сомбатхею.
 Лугвень Ольгердович совершил поход на Верховские княжества.
 В Кракове произошёл антисемитский погром.
 Витовт продлил на год перемирие с Василием I.
 В Савоне провалились переговоры антипапы Бенедикта XIII и Папы Римского Григория XII.
 Людовик Орлеанский был убит по заказу герцога Бургундии Жана Бесстрашного.
 1407—1465 — Герцог Орлеанский Карл.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1407 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1407 году

См. также